

Меделень () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.
 Меделень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Голеєшть.

Меделень () — село у Унгенському районі.